Fikar ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Fikar (1920–1975), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer
 Václav Fikar (* 1967), tschechischer Beachvolleyballspieler